With Me – singolo delle Destiny's Child del 1998, dall'album Destiny's Child
 With Me – singolo dei Sum 41 del 2008, dall'album Underclass Hero